Monty Hall - Canadees televisiepresentator en acteur
 Monty Norman - Brits zanger en componist van filmmuziek
 Monty Alexander - Jamaicaans jazzpianist
 Monty Brown - Amerikaans showworstelaar en American footballspeler
 Monty Budwig - Amerikaans contrabassist
 Monty Sopp - Amerikaans showworstelaar
 Willy Monty - Belgisch wielrenner
 Harry Monty - Amerikaans acteur en stuntman
 Monty - bijnaam van Bernard Montgomery

 Monty (kunstencentrum) - kunstcentrum
 Le Monty - Belgische skipiste
 Monty Mole - personage uit de Mario-spellen
 Monty Python - Britse komediegroep
 The Full Monty - Brits film uit 1997
 Monty (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie uit 1994